Baugé peut désigner :

Patronyme 

 André Baugé (1893-1966), baryton français et acteur de cinéma;
Alain Baugé, acteur français, fils du précédent ;
 Anna Tariol-Baugé (1872-1944), chanteuse d'opérettes, mère et grand-mére des précédents;
 Grégory Baugé (né en 1985), coureur cycliste français.

Toponyme 

en Anjou
Baugé, une ancienne commune française qui s'est regroupée, le , avec les communes de Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d'Arcé et Le Vieil-Baugé pour former la commune nouvelle dénommée Baugé-en-Anjou, dont Baugé constitue une commune déléguée. Cette commune est située dans la partie orientale du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.  La ville s'écrivait Beaugé dans l'Anjou du Moyen Âge. 
Baugé-en-Anjou
 Le canton de Baugé, la communauté de communes du canton de Baugé, le district de Baugé, l'arrondissement de Baugé, la sénéchaussée de Baugé sont d'actuelles ou anciennes entités territoriales dépendant de Baugé ou Baugé-en-Anjou.
 Le Vieil-Baugé est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire. La ville s'appelait Vieil-Beaugé dans l'Anjou du Moyen Âge.
 Château de Baugé, monument historique.
 Bataille de Baugé (1421), victoire français pendant la guerre de Cent Ans.

en Bresse
Baugé, ancienne capitale de la Bresse qui a donné son nom à la maison des sires de Baugé ancien marquisat situé  et qui est devenue Bâgé-le-Châtel et a donné naissance à Bâgé-la-Ville

Voir aussi 
 Achille Maffre de Baugé (1855-1928), poète occitan
 Emmanuel Maffre-Baugé (1921-2007), vigneron et syndicaliste français

Notes, sources et références

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France